-й чемпионат Аргентины  прошёл в Буэнос-Айресе с 10 по 21 октября 2000 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2000 год в шахматах
Октябрь 2000 года
Спорт в Аргентине в 2000 году
Спортивные соревнования в Буэнос-Айресе